Штауфенберг (Гессен) — город в Германии, в земле Гессен.
 Штауфенберг (Нижняя Саксония) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Штауффенберг, Клаус Шенк фон — полковник вермахта, один из основных участников группы заговорщиков, спланировавших Заговор 20 июля и осуществивших покушение на жизнь Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года.